Лоратади́н (МНН) — блокатор H1-гистаминовых рецепторов, препарат длительного действия.

Лоратадин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Одобрен FDA в 1993 году.

На 2001 год являлся наиболее назначаемым в мире противоаллергическим препаратом с 1994 года (по данным компании IMS).

Фармакологические свойства 
Продолжительно блокирует H1-гистаминовые рецепторы. Подавляет высвобождение гистамина и лейкотриена С4 из тучных клеток. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Обладает противоаллергическим, противозудным, противоэкссудативным действием. Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, снимает спазмы гладкой мускулатуры. Противоаллергический эффект развивается через 30 мин, достигает максимума через 8-12 ч и длится 24 ч. Не влияет на центральную нервную систему и не вызывает привыкания (так как не проникает через гематоэнцефалический барьер).

Лекарственное взаимодействие
Ингибиторы CYP3A4 (в том числе кетоконазол, эритромицин), ингибиторы CYP3A4 и CYP2D6 (циметидин и др.) увеличивают концентрацию лоратадина в крови.

Фармакокинетика 
Быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. TCmax — 1,3-2,5 ч; прием пищи замедляет её на 1 ч. Cmax у пожилых людей возрастает на 50 %, при алкогольном поражении печени — с увеличением тяжести заболевания. Связь с белками плазмы — 97 %. Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита дескарбоэтоксилоратадина при участии изоферментов цитохрома CYP3A4 и в меньшей степени CYP2D6. Css лоратадина и метаболита в плазме достигаются на 5 сутки введения. Не проникает через гематоэнцефалический барьер.  лоратадина — 3-20 ч (в среднем 8,4), активного метаболита — 8,8 — 92 ч (в среднем 28 ч); у пожилых пациентов соответственно — 6,7 — 37 ч (в среднем 18,2 ч) и 11-38 ч (17,5 ч). При алкогольном поражении печени T1/2 возрастает пропорционально тяжести заболевания. Выводится почками и с желчью. У пациентов с хронической почечной недостаточностью и при проведении гемодиализа фармакокинетика практически не меняется.

Показания 
Аллергический ринит (сезонный и круглогодичный), конъюнктивит, поллиноз, крапивница (в том числе хроническая идиопатическая), ангионевротический отек, зудящий дерматоз; псевдоаллергические реакции, вызванные высвобождением гистамина; аллергические реакции на укусы насекомых.

Противопоказания
Гиперчувствительность, период лактации, детский возраст до 2-х лет.

C осторожностью
Печеночная недостаточность, беременность.

Особые указания
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Сочетание антигистаминных препаратов с алкоголем усиливают во много раз действие этанола. Происходят дисульфирамоподобные реакции.

Способ применения и дозы 
Внутрь. 
 Взрослым и детям старше 12 лет: по 10 мг (1 таблетка) 1 раз в день. Суточная доза 10 мг. 
 Детям от 3 до 12 лет по 5 мг (1/2 таблетки) 1 раз в день. Суточная доза – 5 мг.
 Детям с массой тела более 30 кг – по 10 мг препарата 1 раз в сутки. Суточная доза – 10 мг.

Побочные эффекты 
Большинство побочных эффектов проявляются в редких случаях (менее 1 на 10 000). В качестве побочных реакций при приеме препарата могут возникнуть следующие явления:
 анафилактический шок;
 кожная сыпь;
 выпадение волос;
 головокружения;
 головная боль;
 ощущение разбитости и усталости;
 сонливость;
 судороги;
 нервозность;
 увеличение частоты сердечных сокращений;
 аритмия;
 тошнота;
 ощущение сухости во рту;
 воспаление слизистой желудка;
 ухудшение функций печени.
Чаще всего при приеме препарата наблюдается сонливость (у взрослых) и головная боль (у детей).

Передозировка 
Симптомы
Сонливость, тахикардия, головная боль.
Лечение
Промывание желудка, прием активированного угля.

Особые указания 
Рекомендуется отменить лечение не менее чем за 1 неделю до проведения кожной пробы на аллергены.

Законодательное регулирование 
В США и Великобритании лоратадин — единственный препарат класса блокаторов H1-гистаминовых рецепторов длительного действия, отпускаемый без рецепта.

См. также
Дезлоратадин

Примечания

Ссылки 
 
 Loratadine — MedlinePlus Drug Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health
 Claritin (loratadine) drug description — RxList (Internet Drug Index)
 Claritin — patient information leaflet
 DrugBank: Loratadine — Wishart DS et al., DrugBank: a comprehensive resource for in silico drug discovery and exploration. Nucleic Acids Res. 2006 1;34

H1-антигистаминные средства
Перечень ЖНВЛП
Карбаматы